Георгий Носков: Носков, Георгий Александрович (1937—2017) — советский и российский орнитолог.
 Носков, Георгий Иванович (1936—2015) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.